Brereton ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Brereton (* 1999), englischer Fußballspieler
 Clarence Brereton (1909–1953), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Lewis H. Brereton (1890–1967), US-amerikanischer Generalleutnant
 Peirce H. Brereton (1894–1963), US-amerikanischer Politiker